Aquesta és una llista de les ciutats i pobles amb més de 10.000 habitants (o inferior si el municipi té més de 30.000 habitants) a Bòsnia i Hercegovina.

Vegeu també 
 Municipis de Republika Srpska

Enllaços externs 

 Districte de Brčko. Resultats preliminars del cens del 2013 
 Republika Srpska. Resultats preliminars del cens del 2013 
 Federació de Bòsnia i Hercegovina. Resultats preliminars del cens del 2013 

Geografia de Bòsnia i Hercegovina